Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2014 – 10. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 5 do 14 listopada 2014 roku w Göteborgu, Szwecja i był niewątpliwie dużym sukcesem komercyjnym, który oglądały setki tysięcy ludzi w Szwecji, Finlandii i Czechach. W finale spotkały się reprezentacje Szwecji i Finlandii a złoty medal ponownie obronili gospodarze. Brązowy medal przypadł reprezentacji Czech która pokonała Szwajcarię.

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach do MŚ mężczyzn w 2014 wzięło udział 30 reprezentacji, które zostały podzielone na trzy strefy kontynentalne: europejską, azjatycką i amerykańską. Począwszy od 2014 roku wszystkie zespoły oprócz organizatora musiały brać udział w kwalifikacjach do rundy finałowej.

Uczestnicy 

* - z czterech drużyn zajmujących 3 miejsca w grupie do turnieju finałowego awansowały dwie z największą liczbą punktów.

Obiekty

Losowanie grup 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się w 25 lutego 2014 w Göteborgu w Casino Cosmopol.  W nawiasie przedstawione jest rozstawienie drużyn w turnieju według rankingu światowego

Drużyny zajmujące miejsca 1-8 w rankingu światowym zostały automatycznie rozlosowane do grup A i B, pozostałe drużyny znalazły się w grupach C i D

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa B 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa C 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16 
Wyniki

Grupa D 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16 
Wyniki

Faza pucharowa 

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Mecze o miejsca od 13-16

mecz o 15 miejsce

mecz o 13 miejsce

Mecze o miejsca od 9 - 12

mecz o 9 miejsce

mecz o 11 miejsce

Mecze o miejsca od 5 - 8

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Drużyna All-star
Najlepszy bramkarz:  Mike Trolle Wede
Najlepszy orbrońca:  Tatu Väänänen,  Martin Östholm 
Najlepszy napastnik:  Rasmus Enström,  Jani Kukkola,  Kim Nilsson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2014

Mistrzostwa świata w unihokeju
2014 w unihokeju
2014 w Szwecji
Sport w Göteborgu
Unihokej w Szwecji